Le 6/9 est le nom d'une émission de radio matinale créée en 2001 sur les stations de NRJ Group, mais dont trois versions sont proposées :
 Le 6/9 diffusée sur NRJ Belgique
 Le 6/9, puis Manu dans le 6/9, devenue Manu dans le 6/10 en 2020, diffusée sur NRJ France et sur NRJ Léman (Suisse).
 Le 6/9 du week-end diffusée sur France Inter